Die Nokian Hakkapelitta Open 2005 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juli 2005 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2005 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)

ATP Challenger Series 2005
Tennisturnier in Tampere